Karun je lahko:

 Karun, priimek več znanih ljudi
 Karun, reka na zahodu Irana